Les Vampires :

 Les Vampires, film réalisé par Louis Feuillade sorti en 1915.
 Les Vampires (I vampiri), film réalisé par Riccardo Freda sorti en 1957.
 , film réalisé par Kaneto Shindō sorti en 1968.
 Les Vampires (Three),  de la saison 2 de la série télévisée X-Files.
 Les Vampires, groupe punk français.

Voir aussi 
 The Vampire, film américain d'Alice Guy sorti en 1915.